Сверчув () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Намыслувский повят, Опольское воеводство. Население — 3649 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Бонковице
 Липа
 Белице
 Пшигожеле
 Бестшиковице
 Домброва
 Кузница-Домбровска
 Голя
 Скуже
 Гродзец
 Мейсце
 Мёдары
 Грабувка
 Кузнице
 Зелёны-Ляс
 Старосцин
 Гужина
 Мала-Колёня
 Сверчув
 Венжовице
 Язвинка
 Збица
 Озёмбель
 Осек
 Печиска
 Волч
 Завада
 Зожув

Соседние гмины 
 Гмина Домашовице
 Гмина Любша
 Гмина Намыслув
 Гмина Покуй
 Гмина Попелюв

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Опольского воеводства
Намыслувский повет